Матрёшка:

 Матрёшка — русская деревянная игрушка.
 Матрёшка — набор вложенных друг в друга групп.
 Матрёшка — формат контейнера мультимедийных файлов.
 Матрёшка — многослойные углеродные нанотрубки.
 «Матрёшка» — документальный фильм 2006 года режиссёра Карин Хёрлер (Германия).
 «Матрёшка» — тринадцатый студийный альбом белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой».
 Матрёшка (Душица) — род травянистых растений.
 Matrёshka — проект беспилотного автобуса Бакулин Моторс Групп, закрытый в 2018 году.
 Матрёшка — американский телесериал 2019 года.
 Матрёшка — сатирическая пьеса на персидском языке по мотивам избранных рассказов А. П. Чехова.
 Матрёшка — названия гриба свинушки в Московской, Ярославской и Костромской областях.
 Радио «Матрёшка» — радиостанция в Лондоне, Великобритания.
 Матрешка — местное название растения тысячелистник птармика.

См. также 
 
 Матрёна
 
 Мозг-матрёшка
 Принцип матрёшки